Nardiello:
 Daniel (Anthony) Nardiello (* 1982, Coventry), calciatore gallese
 Osvaldo Nardiello
 Vincenzo Nardiello (* 1966, Stoccarda), pugile italiano